«Не обы́чай дёгтем щи бели́ть, на то смета́на» — эссе Александра Солженицына, посвящённое вопросам русского языка и опубликованное в «Литературной газете» 4 ноября 1965 года; по-английски — в 11-м номере Russian Literature Triquarterly зимой 1975 года. Единственная газетная публикация Солженицына в СССР, не считая статьи «Как нам обустроить Россию», опубликованной четверть века спустя, уже во время перестройки.

Эссе написано в форме полемики со статьёй «Заметки о стилистике» академика В. В. Виноградова, напечатанной в той же «Литературной газете». В частности, по словам Солженицына, «Заметки о стилистике» «угнетают наше чувство языка, затемняют предмет, вместо того, чтобы его разъяснить, горчат там, где надо сдобрить». В названии эссе использована русская пословица, упоминаемая в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля.

Статья написана в трудный для писателя период, когда его произведения перестали издавать, а КГБ конфисковал его архив (сентябрь 1965 года). Позже в воспоминаниях «Бодался телёнок с дубом» Солженицын так охарактеризовал эту статью:

…Всё-таки начал я действовать. Как теперь видно — неправильно. Действовать несообразно своему общему стилю и своему вкусу. Я спешил как-нибудь заявить о себе — и для этого придрался к путаной статье академика Виноградова в «Литературной газете». У меня, правда, давно собирался материал о языке художественной литературы, но тут я скомкал его, дал поспешно, поверхностно, неубедительно, да ещё в резкой дискутивной форме, да ещё в виде газетной статьи, от которых так зарекался. (Да ещё утая главную мысль: что более всех испортили русский язык социалисты в своих неряшливых брошюрах и особенно — Ленин.) Всего-то и вышло из этой статейки, что я крикнул госбезопасности: «вот — живу и печатаюсь, и вас не боюсь!»

См. также 
 Русский словарь языкового расширения

Примечания

Ссылки 
 Александр Солженицын. Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана
 Сергей Дмитренко. «Академик Александр Солженицын»

Эссе Александра Солженицына
Эссе 1965 года
Лингвистические работы